

Musica 
 Just the Two of Us – album di Porter Wagoner e Dolly Parton del 1968
 Just the Two of Us – singolo di Grover Washington Jr. del 1981
 Just the Two of Us – singolo di Will Smith del 1998
 Just the Two of Us – album dei Secret Garden del 2013
 Just the Two of Us – album di Matt Dusk e Margaret del 2015

Altro 
 Just the Two of Us – serie televisiva britannica